John Arnold House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Arnold House (Paint Lick, Kentucky), NRHP-ID 83002777
 John Arnold House (Woonsocket, Rhode Island), NRHP-ID 82000132